Vid je lahko:
 Vid, čut za zaznavanje svetlobe
 Vid, moško osebno ime
 Vid, naselje na Hrvaškem
 VID, ruska televizijska hiša